Појам Габровница може се односити на:
 Габровница (Књажевац), насељено место у општини Књажевац, Зајечарски управни округ, Република Србија,
 Габровница (Камник), насељено место у општини Камник, Република Словенија,